Il doppio del torneo di tennis Bukhara Womens 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sung-Hee Han e Chen Liang che hanno battuto in finale Nina Bratčikova e Ksenia Palkina 4-6, 7-65, [10-5].

Teste di serie 

 Nina Bratčikova /  Ksenia Palkina (finale)
 Oksana Kalašnikova /  Polina Pekhova (semifinali)

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (semifinali)
 Nikola Hofmanová /  Marija Mirkovic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Womens 2011